Paul Ranger (né le  à Whitby, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

En , Ranger signe un contrat de deux ans avec le Genève-Servette HC. N'entrant plus dans les plans de Chris McSorley dès fin , il est d'abord laissé en tribunes (il joue toutefois un match fin décembre), avant d'être prêté pour quatre matchs aux Kloten Flyers début . En , le GSHC annonce que, d'un commun accord, le contrat de Ranger a été rompu.

Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Generals d'Oshawa || LHO ||32 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Generals d'Oshawa || LHO ||62 ||0 ||9 ||9 ||49 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2002-2003 || Generals d'Oshawa || LHO ||68 ||10 ||28 ||38 ||70 ||13 ||0 ||3 ||3 ||10 
|-
|2003-2004 || Generals d'Oshawa || LHO ||62 ||12 ||21 ||43 ||72 ||7 ||0 ||1 ||1 ||10
|-
|2004-2005 || Falcons de Springfield || LAH ||69 ||3 ||8 ||11 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Falcons de Springfield || LAH ||1 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||76 ||1 ||17 ||18 ||58 ||5 ||2 ||4 ||6 ||0  
|-
|2006-2007 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||72 ||4 ||24 ||28 ||42 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2007-2008 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||72 ||10 ||21 ||31 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||42 ||2 ||11 ||13 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||8 || 1 || 1 || 2 || 6||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Marlies de Toronto || LAH || 51|| 8|| 17||25 ||54 || 9||2 || 2||4 ||14
|-
|2013-2014 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 53 || 6 || 8 || 14 || 36 || - || - || - || - ||- 
|-
|2014-2015|| Genève-Servette HC||LNA||23||1||3||4||16||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Kloten Flyers||LNA||4||1||1||2||2||-||-||-||-||-

| 323 || 24 || 82 || 106 || 254 ||11 ||2 ||5 ||7 ||4

Notes et références 

Naissance en septembre 1984
Naissance à Whitby (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du EHC Kloten
Défenseur de hockey sur glace